Mutuensi – abitanti di Mutum
Mutuensi – abitanti di Nova Mutum